Höhö Nuur kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Höh Nuur (sjö i Mongoliet, Dzavchan), 
 Höh Nuur, sjö, Bajanchongor, 
 Ozero Khukhu-nor, sjö, Töv, 
 Ozero Khukhe Nur, sjö, Archangaj, 
 Höhö Nuur (sjö i Mongoliet, lat 47,03, long 118,65), Dornod, 
 Höhö Nuur (sjö i Mongoliet, lat 47,03, long 117,03), Dornod, 
 Höh Nuur (sjö i Mongoliet, Dornod), 

Robotskapade Mongolietförgreningar